A 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság egyenes kieséses szakasza június 24-én kezdődött, és július 2-án ért véget a rotterdami Feijenoord Stadionban rendezett döntővel. Az egyenes kieséses szakaszban az a nyolc csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek. Az egyenes kieséses szakasz 7 mérkőzésből állt: 4 negyeddöntőt, 2 elődöntőt és a döntőt rendezték meg, bronzmérkőzés nem volt. Az egyes mérkőzések győztesei továbbjutottak a következő körbe, a vesztesek kiestek az Európa-bajnokságról.

Ha a mérkőzéseken a rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, akkor 30 perces hosszabbítást rendeztek. A hosszabbítás alatt az elsőként gólt szerző csapat megnyerte a mérkőzést. Ha a hosszabbítás után döntetlen volt az eredmény, akkor büntetőpárbaj következett.

Résztvevők

Ágrajz

Negyeddöntők

Törökország – Portugália

Olaszország – Románia

Hollandia – Jugoszlávia

Spanyolország – Franciaország

Elődöntők

Franciaország – Portugália

Olaszország – Hollandia

Döntő

Jegyzetek

Források 
 
 

C5